Аделоальд (—, ) — король лангобардов (616—625/626).

Биография 
Аделоальд родился в Монце в 602 году. Он был сыном короля лангобардов Агилульфа. Крещён 7 апреля 603 года Секундом из Тренто по римскому обряду, из-за чего ариане с трудом признали власть нового правителя. В 604 году коронован по римским традициям. Аделоальд женился на дочери короля Австразии Теодеберта II.

После смерти отца в 616 году, ввиду малолетства Аделоальда, регентом стала его мать, Теоделинда. Армия была вверена командованию герцога Сундрарита, военачальника и приближённого короля Агилульфа. Вскоре после восшествия на престол Аделоальда, лангобарды нанесли тяжелое поражение византийцам, заставив их выплатить дань. Позже, в 616—617 годах, лангобарды перестали платить дань франкам.

Аделоальд и его мать проводили решительную религиозную политику. Страна была поделена на две языковые зоны: латинскую и германскую, а также на три религиозные: католическую, языческую и арианскую. Теоделинда вместе с сыном тщетно пыталась обратить лангобардов в католичество.

Вскоре у Аделоальда стали обнаруживаться признаки психического расстройства. Его невозможность управлять государством вызвала недовольство лангобардской знати. В 625 или 626 году, на десятом году правления, Аделоальд и его мать были свергнуты в результате заговора. О их дальнейшей судьбе достоверно ничего не известно. Исторические источники византийского происхождения сообщают, что Аделоальд после свержения с престола бежал в Равенну, где и умер в 626 году. Новым королём лангобардов стал герцог Турина Ариоальд, женатый на дочери Агилульфа и Теоделинды Гундеберге.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Томаса Ходжкин. Италия и её завоеватели. Том 6, Oxford, 1895, p. 149ff. (частично устарела, но богата материалом).
 Шрот-Колер Ш. Adalwald (средневековье Том 1, SP 106).

Короли лангобардов
Коронованные дети
Свергнутые монархи
Правители Европы VII века
Персоналии Лангобардского королевства VII века